Fort Henry kan avse:

Fort Henry (handelsfaktori) – handelsfaktorier grundade av och uppkallade efter Andrew Henry för Missouri Fur Company
Fort Henry (Virginia) – ett fort byggt 1646 nära dagens Petersburg i Virginia
Fort Henry (West Virginia) – ett fort byggt 1774 nära Wheeling i West Virginia
Fort Henry (Ontario) – ett fort byggt 1812 vid Kingston i Ontario